Termenul putere ca sinonim al termenilor forță, capacitate, energie, domeniu se poate referi la:

putere, mărime fizică ce măsoară viteza de transfer a energiei de la un sistem la altul
ridicare la putere (matematică), operație între două numere reale sau complexe
puterea unui punct față de un cerc (geometrie), valoare ce este legată de distanța unui punct față de un cerc
puterea unei mulțimi (matematică), nume mai vechi pentru cardinalul unei mulțimi
putere politică, nume generic dat indivizilor și organizțiilor care controlează activitățile umane